ZPVW steht für:

 Zucht- und Prüfungsverband Wien, österreichischer Hundesportverband
 Zentraler Philatelistischer Vermittlungs- und Warndienst, deutscher Schutz- und Interessenverband für Philatelisten

ZPVW